Хоккей с мячом в Киргизии культивировался с 1950-х годов.

Советский период 

В 1959—1992 годах состоялся 31 розыгрыш чемпионата Киргизской ССР по хоккею с мячом. Известно, что в 1970 году из-за оттепели в январе и феврале турнир не проводился.

В первом чемпионате, который проводился в Пржевальске, участвовали четыре команды: три из Фрунзе — института физической культуры и спорта, заводов имени Ленина и Фрунзе — и пржевальский «Спартак».

В 1962 году во Фрунзе появилась команда электровакуумного завода «Электрик», которая двадцать раз становилась чемпионом Киргизии. Кроме того, со временем появились команды в Ак-Тюзе и Нарыне.

Кроме чемпионата республики проводился чемпионат Фрунзе по хоккею с мячом, который был отменён с 1969 года.

В 1989 году киргизские хоккеисты участвовали в первенстве СССР среди команд, представлявших республики, где этот вид спорта был развит на невысоком уровне. Их соперниками были хоккеисты Украинской и Белорусской ССР.

Киргизские хоккеисты Виктор Колпаков и Евгений Салахутдинов прошли судейские курсы в РСФСР и работали на матчах всесоюзных детско-юношеских соревнований «Плетёный мяч».

Период независимости 

В 1992 году в уже суверенной Киргизии состоялся последний чемпионат республики. В нём участвовали три команды: «Ак-Тюз», «Каракол» и ставший обладателем титула бишкекский «Электрик».

В 2000-е годы в республике начали возрождать хоккей с мячом. В 2004 году Федерация хоккея с мячом Киргизии вступила в Международную федерацию хоккея с мячом. Она базировалась в Бишкеке.

В 2011 году сборная Киргизии по хоккею с мячом дебютировала на зимних Азиатских играх в Алма-Ате, где заняла третье место среди трёх команд, проиграв сборным Монголии (2:17) и Казахстана (0:21). Оба мяча забил Мухтарбек Тынымсеитов.

В 2012 году сборная Киргизии дебютировала на чемпионате мира. Выступая в слабейшей группе «С», она в круговом турнире по два раза проиграла сборным Эстонии (0:13, 1:12) и Японии (0:13, 0:18), а затем в матче за 2-3-е места вновь уступила японцам (0:4).

В дальнейшем киргизские хоккеисты не участвовали в международных турнирах, а федерация в 2018 году была исключена из ФИБ.

Примечания 

Хоккей с мячом в Киргизии
Спорт в Киргизии